Рудольф Рёсслер (): Рёсслер, Рудольф (1897—1958) — один из наиболее эффективных агентов времён Второй мировой войны.
 Рёсслер, Рудольф (1864—1934) — австрийский художник.